Всемирные игры кочевников 2016 года (, ) — вторые Всемирные игры кочевников, которые прошли в киргизском городе Чолпон-Ата с 3 по 8 сентября 2016 года.

Соревнования 
В программу Игр кочевников вошло 23 вида спорта.

Ордо 
В основе игры также лежит умение ведения правильной внутренней политики, что характерно соблюдением осторожности будучи уже внутри круга, то есть у власти.
Состав команды — 10 человек: 7 игроков, 1 заменяющий игрок, 1 тренер, 1 руководитель.

Конные скачки 
К национальным конным скачкам относятся скачки лошадей на дальнюю и длинные дистанции и забеги иноходцев.
Конные скачки подразделяются на виды в зависимости от длины дистанции, способа бега и возраста лошади:

 Чон ат чабыш — скачки лошадей старше 4 лет на дальнюю дистанцию. Дистанция — 80 км.
Состав команды — 4 человека: 2 наездника, 1 тренер, 1 ветеринарный врач. Наездники должны быть старше 18 лет. К соревнованиям допускаются скакуны всех пород старше 4 лет.

 Ат чабыш — скачки лошадей старше 3 лет на длинную дистанцию. Дистанция — 22 км.
Состав команды — 3 человека: 2 наездника, 1 тренер. К участию допускаются наездники старше 12 лет. В скачках могут участвовать лошади всех пород старше 3 лет.

 Жорго салыш — забег иноходцев всех возрастов. Дистанция — 11 км.
Состав команды — 2 человека: 1 наездник, 1 тренер. К участию допускаются наездники старше 12 лет.

 Кунан чабыш — скачки лошадей от 2 до 3 лет. Дистанция — 11 км.
Состав команды — 3 человека: 2 наездника, 1 тренер. К участию допускаются наездники старше 12 лет. К состязаниям допускаются жеребцы всех пород в возрасте от 2-х до 3-х лет.

Кок бору 
Основной целью игры в далекие времена была военная подготовка. Во время игры в кок бору воспитывалось бесстрашие не только джигитов, но и их лошадей. Игра воспитывала в мужчине смелость, доблесть, отвагу и другие качества воина.
Состав команды — 17 человек: 12 игроков, 1 руководитель, 1 тренер, 3 конюха. К состязаниям допускаются мужчины старше 18 лет.

Эр эниш 
В настоящее время соревнования по эр эниш проводятся на ровной круглой площадке. В схватке соревнуются двое борцов, раздетых до пояса, на них должен быть «кушак» (пояс), платок, брюки из крепкого материала, сапоги, в руке должна быть камча. В начале схватки борцы на лошадях по команде арбитра подъезжают в центр круга. По команде схватка начинается. Для того, чтобы одержать победу, борцу необходимо стащить соперника с лошади, чтобы тот коснулся земли любой частью тела.
Состав команды — 4 человека: 3 спортсмена и 1 тренер. К соревнованиям допускаются борцы старше 18 лет в следующих весовых категориях: 70 кг, 90 кг и свыше 90 кг.

Джирит 
Джирит — игра, возникшая с целью, чтобы лучше метать по противнику штыком и копьем, находясь верхом на лошади. Копье использовалось как учебное приспособление для повышения боевой силы, тем самым у воинов улучшались навыки и верховых упражнений.
Целью игры в джирит является набрать как можно большее количество очков, бросая деревянное копье с тупым концом в соперников из другой команды.
Каждая команда состоит из 7 всадников и 2 замен.

Алыш 
Борцы одеты в специальные футболки синего и зелёного цвета, штаны — белого, а пояс — красного цвета.
В исходной позиции голова спортсмена лежит на плечевой части соперника, при этом он следит за движениями ног соперника из-под своих рук. Борцы захватывают пояс соперника, прогнувшись вперед в своей поясной части, проведя правую руку соперника, а левую — поверх его правой руки. Борьба проходит только в положении стоя. Задача каждого борца состоит в том, чтобы попытаться свалить соперника на лопатки, не отпуская его пояс.
Состав команды — 14 человек: 12 борцов (6 мужчин, 6 женщин), 1 тренер, 1 судья. К соревнованиям допускаются борцы старше 18 лет. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
— среди мужчин: 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг; 100 кг; + 100 кг;
— среди женщин: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, + 75 кг.

Кыргыз куреш 
Спортсмены одевают просторные брюки белого цвета, верхняя часть должна быть оголена. Они стоят напротив друг друга на специальном ковре и держат захват за пояс соперника обеими руками. В схватке разрешается на небольшое время отпускать пояс одной рукой. Победителем схватки будет объявлен тот, кто в течение схватки сможет бросить соперника на лопатки.
Состав команды — 8 человек: 7 спортсменов, 1 тренер. Соревнования проводятся среди мужчин в следующих весовых категориях: 55 кг, 60 кг, 66 кг, 74 кг, 84 кг, 96 кг, + 96 кг. К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет и старше.

Казах куреси (Қазақ күресі) 
Казах куреси — это борьба в стойке с действием без захватов руками за ноги. Борьба в партере или лежа не разрешается. В техническом арсенале борцов имеется множество приемов. В казах куреси броски могут производиться произвольным захватом за одежду, за пояс одной или двумя руками, захватом рук и туловища, разрешены броски подножками, подсечками, зацепами, подбивами, броски обвивом, через спину, бедро и через грудь.
Состав команды 7 человек: 5 спортсменов, 1 тренер и 1 судья. Соревнования проводятся среди мужчин в следующих весовых категориях: 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг; + 90 кг. Борцам старше 18 лет разрешается принимать участие в соревнованиях.

Гореш 
В гореш борцам необходимо зарабатывать баллы, заставляя соперника коснуться ковра любой частью тела кроме ступней.
Состав команды — 4 человека: 2 спортсмена, 1 тренер, 1 судья. Соревнования проводятся среди мужчин в абсолютной весовой категории свыше 80 кг. К соревнованиям допускаются борцы старше 18 лет.

Гюлеш 
Костюм борцов — национальный костюм из прочных брюк-шароваров специального покроя с мягким поясом, на ногах — мягкая обувь. Брюки — чуть ниже коленей, сильно сужены. Захваты делаются за тело, ноги, пояс и любое место брюк. Допускаются подножки. При борьбе в партере разрешается переворачивать противника на спину, используя с этой целью захваты руками за тело, ноги, брюки и с помощью своих ног.
Состав команды — 8 человек: 6 спортсменов, 1 тренер и 1 судья. Соревнования проводятся среди мужчин в следующих весовых категориях: 50 кг, 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, + 90 кг. Борцам старше 18 лет разрешается принимать участие в соревнованиях.

Аба гюреш 
Аба гюреш представляет собой борьбу с произвольными захватами за одежду и тело соперника. Техника борьбы богата различными приемами с использованием ног, бросками с захватом за пояс и борцовскую куртку либо одну ногу и пояс. Поединки неизменно проходят под музыкальное сопровождение народных инструментов: барабана и духового инструмента. Соперники выходят на схватку в коротких накидках с прорезями для рук или куртках из овчины (аба), от которых и произошло название данной разновидности борьбы. Задача борцов в аба гюреш заключается в том, чтобы, держа соперника за пояс, бросить его на спину.
Состав команды — 3 человека: 1 тренер, 2 спортсмена. Соревнование проводится среди мужчин в абсолютной весовой категории свыше 80 кг.

Мас-рестлинг 
В мас-рестлинге соперники садятся друг напротив друга, упираясь ногами в доску, положенную на ребро, и берутся за палку обеими руками. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону вместе с палкой. Поединок длится до двух побед одного из борцов. Продолжительность одного раунда — до 2 минут.
Состав команды — 15 человек: 7 мужчин, 5 женщин, 1 руководитель, 1 тренер, 1 судья. К соревнованиям допускаются спортсмены старше 18 лет. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
— среди мужчин: 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, 105 кг, 125 кг, + 125 кг;
— среди женщин: 55 кг, 65 кг, 75 кг, 85 кг, + 85 кг.

Тогуз коргоол 
Тогуз коргоол принадлежит к семейству игр манкала. Отличие тогуз коргоола от других игр манкалы является тем, что по правилам игры из всех забранных коргоолов один обязательно оставляется в этой лунке. Это является своего рода отражением традиции сохранения отцовского очага в социальной жизни тюркских кочевых народов.
Состав команды — 5 человек: 2 мужчины, 2 женщины, 1 тренер. Состязание проводится индивидуально и в группах.

Мангала 
Игра начинается с жеребьевки. Игроки распределяют все 48 камней по четыре штук в каждую из 12 лунок, накопительные лунки остаются пустыми. Шесть маленьких лунок на своей стороне доске является полем игрока, шесть лунок напротив соответственно является полем соперника. Игроки пытаются собрать как можно больше камней в своем хранилище. В игре побеждает тот, кто собирает больше всего камней.
Состав команды — 5 человек: 2 мужчины, 2 женщины, 1 тренер. Состязание проводится индивидуально и в группах.

Стрельба из традиционного лука 
Состав команды — 16 человек: 13 участников (10 мужчин, 3 женщины), 2 тренера, 1 судья. К соревнованиям допускаются участники старше 16 лет. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
1. Пешие стрельбы. Состав команды — 9 человек: 5 мужчин, 3 женщины, 1 тренер.
2. Стрельба верхом на лошадях. Состав команды — 6 человек: 5 мужчин, 1 тренер.
3. Массовые стрельбы из лука на дальность. В массовых стрельбах из лука на дальность соревнуются спортсмены, принимавшие участие в пеших стрельбах и стрельбе верхом на лошадях. В данном виде состязаний могут участвовать мужчины и женщины, количество участников — не ограничено.

Салбуурун 
Салбуурун — комплексные охотничьи игры с ловчими птицами и собаками.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
1. «Буркут салуу» — охота с беркутом. Состав команды — 6 человек: 1 руководитель и 5 беркутчи (охотник с беркутом).
2. «Далба ойнотуу» — полет сокола на вабило. Состав команды — 6 человек: 1 руководитель и 5 кушчу (соколятник).
3. «Тайган жарыш» — собачьи бега среди борзых собак. Состав команды — 6 человек: 1 руководитель и 5 владельцев собак.

Церемония открытия и закрытия игр

Расписание 

 Возможны небольшие изменения в программе в зависимости от количества поданных заявок странами-участницами.

Страны-участницы 
На вторых Всемирных играх кочевников участвовали около 1000 спортсменов из 55 стран мира. В следующей таблице приведены участвующие на Играх страны.

Ссылки 
 http://worldnomadgames.com/ Официальный сайт]
 
 

Всемирные игры кочевников
Спорт в Киргизии в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Киргизии
Сентябрь 2016 года
Иссык-Кульская область